Cotta  ist das Cognomen oder der Familienname folgender Personen:

 Alix von Cotta (1842–1931), deutsche Lehrerin und Schulleiterin
 Aurelia Cotta († 54 v. Chr.), Mutter von Gaius Iulius Caesar, siehe Aurelia (Mutter Caesars)
 Bernhard von Cotta (1808–1879), deutscher Geologe
 Bonaventura Cotta (1370–1430), Begründer der Eisenacher Familie Cotta
 Carloto Cotta (* 1984), portugiesischer Schauspieler
 Christoph Friedrich Cotta (1758–1838), deutscher Jurist und Jakobiner
 Emma Cotta (1880–1957), deutsche Künstlerin
 Fanny Cotta (1898–1969), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Franz Cotta (1758/1760–1821), deutscher Maler, Bildhauer und Porzellanmodelleur, siehe Franz Kotta

 Georg von Cotta (1796–1863), deutscher Verleger und Politiker
 Giacomo Cotta (1627–1689), italienischer Maler
 Heinrich Cotta (1763–1844), deutscher Forstwissenschaftler
 Heinrich Cotta (Maler) (1791–1856), deutscher Maler, Kupferstecher, Zeichner und Radierer
 Herbert Schmidt-Cotta (1919–2009), deutscher Politiker
 Horst Cotta (1928–2011), deutscher Mediziner
 Jens Cotta (* 1972), Landtagsabgeordneter (AfD)
 Johann Friedrich Cotta (1764–1832), deutscher Verleger
 Johann Friedrich Cotta (Theologe) (1701–1779), deutscher Theologe
 Johann Georg Cotta (1631–1692), deutscher Buchhändler
 Johannes Cotta (1862–1944), deutscher Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur
 Livia Cotta (* 1970), deutsche Managerin

 Lucius Aurunculeius Cotta († 54 v. Chr.), römischer Legat
 Marcus Aurelius Cotta, römischer Politiker und Heerführer
 Myron Joseph Cotta (* 1953), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Stockton
 Rosalie Cotta (1738–1812), Mutter von Christoph Friedrich Cotta 
 Ursula Cotta († 1511), deutsche Patrizierin

Cotta ist der Name folgender Orte:
 Cotta (Dohma), Ortsteil von Dohma, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Cotta (Dresden), Stadtteil von Dresden
 Cotta (Stadtbezirk), Stadtbezirk von Dresden

Cotta steht für:
 Cotta (Einheit), Flächen- und Stückmaß
 Cotta, zentrale Figur in Die letzte Welt, Roman von Christoph Ransmayr (1988)
 Cotta Automobile Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Cotta’sche Verlagsbuchhandlung, deutscher Verlag
 Cotta’s Hörbühne, Tonträgerreihe des Verlages Klett-Cotta
 Cottaer Sandstein, klastisches Sedimentgestein
 Dorsum von Cotta, Meeresrücken auf dem Erdmond
 Klett-Cotta Verlag, deutsche Verlagsgemeinschaft
 Panna cotta, norditalienisches Dessert
 Terra Cotta
 Kotta
 Cota